Сан-Жуан-Батишта ( — Святой Иоанн Креститель) — название районов (фрегезий) в Португалии:
 Сан-Жуан-Батишта — район в муниципалитете Бежа округа Бежа.
 Сан-Жуан-Батишта — район в муниципалитете Кампу-Майор округа Порталегре.
 Сан-Жуан-Батишта — район в муниципалитете Каштелу-де-Виде округа Порталегре.
 Сан-Жуан-Батишта — район в муниципалитете Мора округа Бежа.
 Сан-Жуан-Батишта — район в муниципалитете Порту-де-Мош округа Лейрия.
 Сан-Жуан-Батишта — район в муниципалитете Томар округа Сантарен.
 Сан-Жуан-Батишта — район в муниципалитете Энтронкаменту округа Сантарен. См. также 
 Иоанн Креститель